Павлю́чик — белорусская фамилия.

 Павлючик, Алина Юрьевна (род. 1987) — белорусская кёрлингистка.
 Павлючик, Владимир Васильевич (1959—2020) — советский и белорусский футболист.
 Павлючик, Леонид Васильевич (род. 1954) — советский и российский журналист, кинокритик.